Beruti bezeichnet:
 Beruti (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 (3179) Beruti, Asteroid

Beruti ist der Familienname von
 Antonio Luis Beruti (1772–1841), argentinischer Militär

Siehe auch:
 Berruti
 Berrutti
 Berutti